kosz – rodzaj plecionego pojemnika
 kosz (dach) – wklęsła krawędź dachu
 kosz balonowy – gondola pod balonem
 kosz – element broni białej chroniący dłoń
 kosz – gondola z kołem doczepiana do motocykla
 kosz plażowy – plażowa osłona od wiatru lub nadmiernego nasłonecznienia
 kosz – rodzaj furmanki
 kosz – obóz albo oddział Tatarów lub Kozaków
 kosz dziobowy lub rufowy – barierka na dziobie lub rufie jachtu
 kosz – część systemów operacyjnych
 kosz – pojemnik przeznaczony na śmieci
 kosz – pot. koszyk, pojemnik w sklepie samoobsługowym, służący do gromadzenia zakupywanych towarów
 kosz – miejsce, do którego wykonuje się rzuty w koszykówce
 kosz – pot. nazwa koszykówki – gry zespołowej
 kosz – pot. trafienie, celny, punktowany rzut w koszykówce
 Kosz Mieczysław – muzyk jazzowy
 Kosz Dariusz – scrabblista i matematyk
 Kosz – wieś w Armenii, w prowincji Aragacotn

Zobacz też: koszyk, koszyczek